The Beast (pel·lícula de 1988), titulada en català La bèstia de la guerra, dirigida per Kevin Reynolds, segons l'obra teatral Nanawatai de William Mastrosimone
 The Beast (pel·lícula de 1996), dirigida per Jeff Bleckner, basada en la novel·la Beast de Peter Benchley
 The Beast (sèrie de 2001), sèrie dramàtica protagonitzada per Elizabeth Mitchell, Jason Gedrick i Frank Langella
 The Beast (sèrie de 2009), titulada en català La Bèstia, sèrie policíaca protagonitzada per Patrick Swayze